Titurel – poema scritto da Wolfram von Eschenbach 
 Titurel – personaggio dell'opera Parsifal
 9508 Titurel – asteroide della fascia principale